В гонку US Open Series 2012 года входят 6 мужских и 5 женских профессиональных теннисных турниров, проходивших в США и Канаде в преддверии Открытого чемпионата США. По сравнению с прошлым годом в календаре соревнований произошло одно изменение: из-за Олимпиады два стартовых турнира серии в женской части проведены на две недели раньше, чем год назад. Т.о. женская часть серии прошла с 9 июля по 26 августа, а мужская — с 16 июля по 26 августа.

Система начисления призовых очков в 2012 году 

Чтобы быть включённым в окончательную таблицу итогов серии и получить право на денежный бонус, игрок обязан участвовать не менее чем в двух турнирах серии. Если победитель серии одерживает также победу в Открытом чемпионате США, то его приз увеличивается на 1 миллион долларов США; в остальных случаях его приз удваивается. Спортсмены, занимающие вторую и третью строчки в итоговой таблице, также получают увеличенные призовые на Открытом чемпионате США.

Расписание

Результаты серии 
Окончательные результаты.

Мужчины

Примечания 
  Количество турниров серии, в которых данный участник достиг четвертьфинала и выше (АТР 250/500) или 1/8 финала и выше (АТР 1000)

Женщины

Примечания 
 Количество турниров серии, в которых данная участница достигла четвертьфинала и выше (WTA Premier) или 1/8 финала и выше (WTA Premier 5)

Результаты финальных кругов турниров серии 2012 года

1 неделя

WTA — Bank of the West Classic

2 неделя

ATP — Открытый чемпионат Атланты 2012

WTA — Mercury Insurance Open 2012

3 неделя

ATP — Farmers Classic 2012

4 неделя

ATP — Citi Open 2012

5 неделя

ATP — Rogers Cup 2012

WTA — Rogers Cup 2012

6 неделя

ATP — Western & Southern Open 2012

WTA — Western & Southern Open 2012

7 неделя

ATP — Открытый чемпионат Уинстон-Сейлема 2012

WTA — New Haven Open at Yale 2012

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт серии 
 Официальный сайт Теннисного чемпионата Атланты 
 Официальный сайт Farmers Classic 
  Официальный сайт Bank of the West Classic 
  Официальный сайт Legg Mason Tennis Classic 
 Официальный сайт Mercury Insurance Open 
 Официальный сайт мужского турнира Rogers Cup 
 Официальный сайт женского турнира Rogers Cup 
  Официальный сайт Western & Southern Open 
 Официальный сайт New Haven Open at Yale 
 Официальный сайт Открытого чемпионата Уинстон-Сейлема 
 Официальный сайт Открытого чемпионата США 

2012